Tycho kan syfta på:

 Tycho – ett mansnamn samt personer med namnet, se Tyko
 Tycho (månkrater) – en nedslagskrater på månens framsida
 Tycho Brahe (krater på Mars) – krater på Mars
 Tycho Brahe-dag – ett antal datum under året som betraktades särskilt otursförföljda
 Tycho Braheskolan – en gymnasieskola söder om Olympiafältet i Helsingborg
 Tycho Brahe-observatoriet – ett amatörastronomiskt observatorium i Oxie
 Tycho Brahes trädgård – en trädgård på Ven
 M/S Tycho Brahe –  en passagerarfärja